Ліга чемпіонів ОФК 2016 (офіційно ) — 51-й турнір між найкращими клубами Океанії і 10-й у теперішньому форматі. Переможець турніру має право зіграти у Клубному чемпіонаті світу 2016.

Груповий етап 
Група A

|}

Група B

|}

Група C

|}

Плей-оф 
Півфінал

Фінал

Посилання 
 

Ліга чемпіонів ОФК
2016 у футболі